Amphiporus roseus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1774.  Amphiporus roseus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
roseus